UEFA Champions League 2011-12 gruppespil er en uddybning af hver enkelt af de 96 kampe i gruppespillene i 2011-12-udgaven af UEFA Champions League med facts om målscorere, tilskuertal, dommernavn, spillested, etc.

Grupperne 

Tiderne frem til slutningen af oktober er CEST (UTC+02:00), derefter er det CET (UTC+01:00).

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C 

Noter
 Note 1: Oțelul Galați spillede deres hjemmekampe på Stadionul Național, Bukarest da deres eget Stadionul Oţelul ikke levede op til UEFA's kriterier.

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H 

Noter
 Note 2: Viktoria Plzeň spillede deres hjemmekampe på Synot Tip Arena, Prag da deres eget Stadion města Plzně ikke levede op til UEFA's kriterier.
 Note 3: BATE Borisov spillede deres hjemmekampe på Stadion Dynama, Minsk da deres eget Haradski Stadion ikke levede op til UEFA's kriterier.

Referencer

Se også 
 UEFA Europa League 2011-12 gruppespil

Gruppespil 2011-12
2011-12